Дос Арболитос има више значења:

 Дос Арболитос, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Дос Арболитос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дос Арболитос (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дос Арболитос (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дос Арболитос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дос Арболитос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дос Арболитос (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дос Арболитос (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Арболитос (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Арболитос (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Арболитос (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Арболитос (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Арболитос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Арболитос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Арболитос, Лас Каролинас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Арболитос (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Арболитос (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Арболитос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Арболитос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Арболитос, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Дос Арболитос (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Дос Арболитос (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Дос Арболитос (Санта Марија Хадани), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Дос Арболитос (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Дос Арболитос (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Дос Арболитос (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Дос Арболитос (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Дос Арболитос (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Дос Арболитос (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Дос Арболитос (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Дос Арболитос (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Дос Арболитос (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Арболитос (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Арболитос (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Арболитос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Арболитос (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Арболитос (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Арболитос (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Арболитос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Арболитос (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Арболитос (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Арболитос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Арболитос (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дос Арболитос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику